WEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Welkom (Sudafrica)
 wel – codice ISO 639-2 alpha-3 (B) per la lingua gallese